El Gibraltar F.C representa a Gibraltar en el fútbol internacional.  Pertenece a la Asociación de Fútbol del Gibraltar, y compite como miembro de la Unión de Asociaciones de Fútbol europeo (UEFA), el cual abarca los países de Europa. El equipo jugó su primer partido internacional oficial el 19 de noviembre de 2013 contra Eslovaquia. Desde su primer partido competitivo, treinta y siete jugadores han hecho al menos una aparición internacional para el equipo. El defensor Joseph Chipolina tiene el registro por más partidos jugados, apareciendo en todos los veinte partidos de la selección desde el año 2013.

Jugadores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de GFA
 Perfil en national-football-teams.com

Futbolistas de la selección de fútbol de Gibraltar
Gibraltar